Чемпионат Египта по футболу 1963/1964 — 14-й чемпионат Египта, проходивший с 4 октября 1963 года по 5 июня 1964 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Группа А

Группа В

Плей-офф за чемпионство

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1963/1964 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1963/1964 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
1963 год в Египте
Египет
Спорт в Египте в 1964 году